Анатолий Чуканов:
 Чуканов, Анатолий Алексеевич (1951—2021) — советский велосипедист, олимпийский чемпион.
 Чуканов, Анатолий Дмитриевич (1934—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.